Фрай (,  и Frey) — многозначный термин:

Фамилия

А 
 Фрай, Александр (род. 1979) — швейцарский футболист.
 Фрай, Александр Мориц (1881—1957) — немецкий писатель, сын Вильгельма Фрая.
 Фрай, Артур (род. 1931) — американский изобретатель и учёный.

Б 
 Фрай, Барри — канадский кёрлингист.
 Фрай, Беатрис — швейцарская кёрлингистка.

В 
 Фрай, Вальтер (1898—1985) — швейцарский пианист.
 Фрай, Вариан (1907—1967) — американский журналист.
 Фрай, Вильгельм (1826—1911) — немецкий живописец.

Г 
 Фрай, Гарри (1905—1985) — канадский гребец.
 Фрай, Герхард (1933—2013) — немецкий издатель и политик.
 Фрай, Гленн (1948—2016) — американский музыкант и певец, актёр и телезвезда.

Д 
 Фрай, Давид (род. 1981) — французский пианист.
 Фрай, Джо (1915—1950) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Фрай, Джордан (род. 1993) — американский актёр.
 Фрай, Джоэл (род. 1984) — английский актёр и музыкант.
 Фрай, Дон (род. 1965) — американский боец ММА, реслер, актёр.
 Фрай, Дуайт (1899—1943) — американский актёр.
 Фрай, Дуглас (род. 1953) — американский антрополог.
 Фрай, Дэниел (1908—1992) — изобретатель из США, контактёр с НЛО.

К 
 Фрай, Карл (1917—2011) — швейцарский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр.
 Фрай, Карл-Рихард (1991) — немецкий дзюдоист.
 Фрай, Керим (род. 1993) — турецко-швейцарский футболист.
 Фрай, Кора Мари (1923—1965) — настоящее имя американской актрисы и певицы Мари Макдональд.

Л 
 Фрай, Линдси (род. 1992) — американская хоккеистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Фрай, Люси (род. 1992) — австралийская актриса театра, кино и фотомодель.

М 
 Фрай, Михаэль (род. 1994) — швейцарский футболист.

Н 
 Фрай, Нортроп (1912—1991) — канадский филолог, исследователь мифологии, литературы и языка.

П 
 Фрай, Пол (род. 1992) — американский бейсболист.

Р 
 Фрай, Райан (род. 1978) — канадский кёрлингист.
 Фрай, Ретус (1932—1984) — швейцарский хоккеист.
 Фрай, Ричард Нельсон (1920—2014) — американский иранолог.
 Фрай, Роджер (1866—1934) — английский художник и художественный критик.

С 
 Фрай, Солейл Мун (род. 1976) — американская актриса, режиссёр.
 Фрай, Стивен (род. 1957) — британский актёр и писатель.

У 
 
 Фрай, Уэйн (1930—2014) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр.

Ф 
 Фрай, Фабиан (род. 1989) — швейцарский футболист.
 Филип Дж. Фрай — персонаж мультсериала «Футурама».

Х 
 Фрай, Ханс-Йоахим (род. 1965) — немецкий и российский театральный режиссёр.

Ч 
 Фрай, Ченнинг (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.

Ш 
 Фрай, Ширли (1927—2021) — американская теннисистка-любительница.
 Фрай, Штефан (род. 1986) — американский футболист германо-швейцарского происхождения, вратарь.

Э 
 Фрай, Элизабет (1780—1845) — английская социальная активистка.
 
 Фрай, Эмма (1860—1934) — американская филантроп и коллекционер искусства.

Ю 
 Фрай, Юлиус (1881—1960) — немецкий пловец, чемпион летних Олимпийских игр.
 Фрай, Юрий Владимирович (род. 1968) — российский кудоист, тренер, педагог, политический и общественный деятель, спортивный функционер.

Я 
 Фрай, Яна (род. 1969) — немецко-швейцарская детская писательница.

Псевдоним 
 Макс Фрай — литературный псевдоним авторов Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина, а также литературный персонаж их книг, главный герой нескольких серий романов.

Музыка 
 Фрай — иное название штробаса.
 Фрай-скриминг — техника вокала, представляющая собой хриплый или скрипучий крик.

См. также 
 Фрей
 Фрэй
 Фрайбург